Назарет се углавном односи на:
 Назарет - историјски град на Блиском истоку
Такође може да се односи на:
 Назарет (Пенсилванија), град у Пенсилванији
 Назарет (Тексас), град у Тексасу
 Назарет (Белгија), град у Белгији
 Назарет (Лесото), град у Лесоту
 Назарет (Перу), град у Перуу
 Назарет (музичка група), шкотска рок група
 Nazareth (албум), први студијски албум истоимене музичке групе
Види још и:
 Исус Назарићанин